Irina-Camelia Begu e María Irigoyen defendiam o título, mas abandoram na final contra Ysaline Bonaventure e Rebecca Peterson.

Cabeças de chave

Chave

Chave

Referências
 Chave principal

D